Вінченці () — італійське прізвище. Також має варіанти Де Вінченці / Девінченці ().

 Альфредо Девінченці (1907 — ?) — аргентинський футболіст італійського походження, нападник.
 Гвідо Вінченці (1932 — 1997) — італійський футболіст, захисник.
 Джованні Вінченці (1905 — 1970) — італійський футболіст, захисник.

Італійські прізвища